Miejscowości w USA:
 Deer Creek – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Gila
 Deer Creek – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Tazewell
 Deer Creek – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Deer Creek – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Grant
 Deer Creek – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor
 Deer Creek – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie
Gminy w USA:
 Deer Creek (ang. Deer Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Tazewell
 Deer Creek (ang. Deer Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Carroll
 Deer Creek (ang. Deer Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Cass
 Deer Creek (ang. Deer Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Miami
 Deer Creek (ang. Deer Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mills
 Deer Creek (ang. Deer Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Webster
 Deer Creek (ang. Deer Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Worth
 Deer Creek (ang. Deer Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Allen
 Deer Creek (ang. Deer Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Deer Creek (ang. Deer Creek Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Deer Creek (ang. Deer Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Bates
 Deer Creek (ang. Deer Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Henry
 Deer Creek (ang. Deer Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Madison
 Deer Creek (ang. Deer Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Pickaway
 Deer Creek (ang. Deer Creek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer
 Deer Creek (ang. Deer Creek Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie
 Deer Creek (ang. Deer Creek Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor